Benito Soliven (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela;
 Benito Soliven (politicus) (1898-1943), Filipijns advocaat en politicus.